Alfonso Reyes se poate referi la:
Alfonso Reyes Cabanas (1971-), baschetbalist spaniol. 
Alfonso Reyes Echandía (1932-1985), jurist columbian.
Alfonso Reyes Ochoa (1889-1959), scriitor mexican.
Alfonso Reyes, stație de metrou din Monterrey, Nuevo León, Mexic